Kubični decimeter (oznaka dm³) je prostorninska fizikalna enota, ki ustreza prostornini kocke s stranico 1 dm.

Tabla za pretvarjanje prostorskih enot 

Izpeljane enote SI
Enote za prostornino